Сезон 2016 Российской Серии Кольцевых Гонок (РСКГ) — третий сезон Чемпионата и Кубка России, проводимый под названием РСКГ и 24-й сезон розыгрыша Чемпионата России по кольцевым автомобильным гонкам в общем.

В календаре РСКГ 2016 дебютировала трасса Крепость «Грозная», построенная в 2015 году в Чеченской республике. Также в этом сезоне изначально было запланировано возвращение после трёх лет отсутствия трассы АДМ, но из-за её реконструкции, шестой этап в итоге был проведён на Смоленском кольце.

В регламент соревнований были внесены несколько изменений. Одним из наиболее заметных стала новая система начисления очков, когда победитель получал 100, серебряный призёр - 96, далее с шагом в 4 очка до 6 места (80 очков), далее с шагом в 2 очка до 45 места (2 очка). Сошедший (не проехавший 75% дистанции) не получал очков. Результаты двух худших этапов в зачёт не шли. Такая система делала крайне нежелательным сход с дистанции так как, например, гонщик, финишировавший 20-м поучал бы 52 очка, а сошедший - 0 и в связи с этим в течение сезона многие гонщики, имевшие техническую неисправность автомобиля, выступали «на доезд», вместо того, чтобы заехать на пит-лейн и сойти, а некоторые даже имея относительно серьёзную неисправность (например, поломка подвески у Максима Чернёва на Moscow Raceway), заезжали в боксы для ремонта и зачастую механики команды успевали устранить поломку за требуемое время. Ещё одним изменением стал запрет на использование шинных грелок в классе «Туринг», с помощью которых ранее доводили температуру шин до оптимальной перед стартом.

Дмитрий Брагин вновь, как и в прошлом году, первенствовал в обоих классах, в которых выступал, став, таким образом, чемпионом в классах «Туринг» и «Туринг-Лайт». Максим Чернёв выиграл кубок России в классе «Суперпродакшн» второй раз подряд. Владимир Шешенин третий раз (после сезонов 2012 и 2014) стал обладателем кубка России в классе «Национальный». Антон Гавриченков выиграл первенство в классе «Национальный-Юниор».

Команды и пилоты

Изменения в составах 
Заметно увеличилось количество гонщиков в классе «Туринг».  заменил Рустама Акиниязова в чемпионской команде ЛУКОИЛ Рейсинг Тим. Победитель сразу двух зачётов прошлого года Дмитрий Брагин продолжил выступления в классе «Туринг-Лайт», а вместо «Национального» класса теперь участвует в «Туринге». Павел Яшин и Лев Толкачёв перешли в "Туринг" из "Суперпродакшна", а казанские пилоты Ирек Миннахметов и Марат Шарапов — из «Национального».

В классе «Суперпродакшн» впервые в истории российских кольцевых гонок дебютировал автомобиль «Мазда», за рулём которого выступал чемпион «Формулы-Россия» 2014 года Михаил Лобода. Виталий Ларионов сменил БМВ класса «Туринг» на «Субару» «Суперпродакшна». Чемпион 2013 года Владимир Стрельченко после годичного перерыва вернулся в гонки, его напарником стал бывший гонщик «Национального» Александр Гармаш.

В «Туринг-Лайте» участие приняли бывший гонщик «Национального» Игорь Самсонов и новичок Григорий Бурлуцкий.

В класс «Национальный» перешли многие «Юниоры» прошлого сезона, состав пилотов также пополнился несколькими новичками; в этом классе впервые дебютировал автомобиль «Форд». Кроме того, на третьем этапе к участникам зачёта присоединился чемпион России Виталий Дудин.

Заезд «Объединённый 2000» 

Цветом выделены гонщики зачёта TCR.

Туринг-Лайт

Национальный

Национальный-Юниор

Результаты гонок

Итоги сезона

Личный зачёт

Командный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт серии
 Информационный портал РСКГ
 Официальный канал РСКГ в You Tube

2016 год в автоспорте
Сезоны РСКГ
Чемпионаты России в 2016 году